En Pologne, Oleszno peut désigner :

 Oleszno, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Oleszno, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Oleszno, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Oleszno, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.